Abaj – starożytne miasto greckie położone w Fokidzie
 Abaj – miasto w Kazachstanie
 Abaj – stacja metra w Ałmaty w Kazachstanie

Zobacz też